За что?:
 «За что?» — рассказ Льва Николаевича Толстого.
 «За что?» — мини-сериал 1991 года.
 «За что?» — фильм 1995 года.